|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Formule Renault 3.5 Series seizoen 2011
|-
| vorige: 2010 || volgende: 2012 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Robert Wickens || 241
|-
| 2 ||  Jean-Éric Vergne || 232
|-
| 3 ||  Alexander Rossi || 156
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Teams
|-
| 1 ||  Carlin || 473
|-
| 2 ||  Fortec Motorsports || 203
|-
| 3 ||  ISR || 181 
|}

Het Formule Renault 3.5 Series-seizoen 2011 is het veertiende Formule Renault 3.5 Series-seizoen en het zevende onder deze naam. Het seizoen bestaat uit 17 races, verdeeld over 9 ronden. Regerend kampioen Michail Aljosjin is overgestapt naar de GP2 Series, maar reed wel het raceweekend op de Hungaroring.

Teams en coureurs

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Nathanaël Berthon: International DracoRacing → ISR
 Sergio Canamasas: FHV Interwetten.com → BVM-Target
 Jan Charouz: P1 Motorsport → Gravity-Charouz Racing
 Brendon Hartley: Tech 1 Racing/P1 Motorsport → Gravity Charouz Racing
 Daniil Move: Junior Lotus Racing → P1 Motorsport
 Nelson Panciatici: Junior Lotus Racing → KMP Racing
 Sten Pentus: Fortec Motorsport → EPIC Racing
 Jake Rosenzweig: Carlin → Mofaz Racing
 Alexander Rossi: ISR Racing → Fortec Motorsports
 Jean-Éric Vergne: Tech 1 Racing → Carlin
 Daniel Zampieri: Pons Racing → BVM-Target

 Nieuw/teruggekeerd in WSR
 Chris van der Drift: Superleague Formula (Olympiakos Piraeus/Galatasaray SK) → Mofaz Racing
 Daniël de Jong: Eurocup Formule Renault 2.0 (MP Motorsport) → Comtec Racing
 Kevin Korjus: Eurocup Formule Renault 2.0 (Koiranen Bros. Motorsport) → Tech 1 Racing
 Daniel McKenzie: Britse Formule 3-kampioenschap (Fortec Motorsport) → Comtec Racing
 André Negrão: Eurocup Formule Renault 2.0 (Cram Competition) → International DracoRacing
 Arthur Pic: Eurocup Formule Renault 2.0 (Tech 1 Racing) → Tech 1 Racing
 César Ramos: Italiaanse Formule 3-kampioenschap (BVM-Target Racing) → Fortec Motorsports
 Stéphane Richelmi: Italiaanse Formule 3-kampioenschap (Lucidi Motors) → International DracoRacing
 Dominic Storey: sabbatical → Pons Racing
 Oliver Webb: Britse Formule 3-kampioenschap (Fortec Motorsport) → Fortec Motorsport
 Robert Wickens: GP3 Series (Status Grand Prix) → Carlin
 Lewis Williamson: Formule Renault BARC (Manor Competition) → ISR

 Uit de WSR
 Stefano Coletti: Comtec Racing → GP2 Series (Trident Racing)
 Salvador Durán: FHV Interwetten.com → ?
 Víctor García: KMP Racing → Indy Lights (Team Moore Racing)
 Esteban Guerrieri: ISR Racing → Indy Lights (Sam Schmidt Motorsports)
 Keisuke Kunimoto: Epsilon Euskadi → ?
 Jon Lancaster: Fortec Motorsport → Formule 2 (MotorSport Vision)
 Omar Leal: International DracoRacing → GP2 Series (Rapax)
 Federico Leo: Pons Racing → FIA GT3 (AF Corse)
 Greg Mansell: Comtec Racing →  Blancpain Endurance Series (Lotus Italia)
 Bruno Méndez: FHV Interwetten.com → Britse Formule 3-kampioenschap (Hitech Racing)
 Dean Stoneman: Junior Lotus Racing → gediagnosticeerd met teelbalkanker

Tijdens het seizoen
 Na de ronde op het Motorland Aragón werd de Brit Lewis Williamson bij ISR vervangen door de Australiër Daniel Ricciardo. Na de ronde op het Circuit Paul Ricard werd Ricciardo weer vervangen door Williamson.
 Na de ronde op het Circuit Paul Ricard werd de Braziliaan André Negrão bij International DracoRacing vervangen door de Fransman Adrien Tambay.
 Na de ronde op het Motorland Aragón werd de Nieuw-Zeelander Dominic Storey bij Pons Racing vervangen door de Fransman Jean Karl Vernay. Na de ronde op Spa-Francorchamps werd Vernay weer vervangen door de Tsjech Filip Salaquarda. Salaquarda werd na de ronde op het Autodromo Nazionale Monza vervangen door de Fransman Adrien Tambay, die na de ronde op het Circuit de Monaco vervangen werd door de Roemeen Michael Herck. Herck werd na de ronde op de Nürburgring weer vervangen door de Spanjaard Marcos Martínez, die na de ronde op de Hungaroring vervangen werd door de Brit Nick Yelloly.
 Na de ronde op het Circuit de Monaco werd de Nieuw-Zeelander Chris van der Drift bij Mofaz Racing vervangen door de Maleisiër Fairuz Fauzy.
 Na de ronde op de Nürburgring werd de Rus Anton Nebylitskiy bij KMP Racing vervangen door zijn landgenoot Michail Aljosjin. Na de ronde op de Hungaroring werd Aljosjin weer vervangen door Nebylitskiy.
 Na de ronde op de Nürburgring werd de Oostenrijker Walter Grubmüller bij P1 Motorsport vervangen door de Brit Adam Carroll. N ade ronde op de Hungaroring werd Carroll weer vervangen door Grubmüller.

Teams veranderingen 
 Epsilon Euskadi heeft haar naam veranderd in EPIC Racing.
 Junior Lotus Team heeft haar naam veranderd in Mofaz Racing.
 BVM-Target heeft het startbewijs van het begin 2010 gestopte SG Formula overgenomen.
 Gravity-Charouz Racing heeft het startbewijs van FHV Interwetten.com overgenomen.

Races 
 Op 11 oktober 2010 werd de WSR-kalender van 2011 bekend. De ronden op het Autodromo Nazionale Monza, de Nürburgring en het Circuit Paul Ricard zijn nieuw, terwijl de ronden op het Automotodrom Brno, het Circuit Magny-Cours en de Hockenheimring zijn geschrapt. De kalender telt 17 races.

Kampioenschap

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

Autosport in 2011
2011